Jméno a příjmení Rudolf Schwarz má více nositelů:

 Rudolf Schwarz (architekt) (1897–1961) – německý architekt
 Rudolf Schwarz (politik) (1882–1966) – slovenský kněz, československý politik za Autonomistický blok
 Rudolf Schwarz (německý politik) (1879–1965) – německý politik, rodák z Koryčan
 Rudolf Schwarz (přírodovědec) (1903–1980) – československý přírodovědec
 Rudolf Schwarz (spisovatel) (1904–1963), německý spisovatel a parapsycholog
 Rudolf Gerhard Schwarz (1905–1994) – britský dirigent